Принс:

 Принс — псевдоним одного из наиболее успешных и влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза.

Фамилия 
 Принс, Алексис (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Принс, Альберт (1895—19??) — английский футболист.
 Принс, Джейсон (род. 1980) — североирландский игрок в снукер.
 Принс, Игорь (род. 1966) — советский и эстонский футболист, защитник, тренер.
 Принс, Ко (1938—1987) — нидерландский футболист и актёр.
 Принс, Лодевейк (1913—1999) — голландский шахматист и международный арбитр по шахматам.
 Принс, Нэнси Гарднер (1799—?) — афроамериканская мемуаристка, автор записок о России времён Николая I.
 Принс, Пит (1891—?) — нидерландский футболист.
 Принс, Ричард (род. 1949) — современный американский художник.
 Принс, Роберт — композитор и саунд-дизайнер.
 Принс, Станислав (род. 1988) — эстонский футболист, вратарь.
 Принс, Тайрон (род. 1968) — сент-винсентский футболист.
 Принс, Том (1969—2022) — американский культурист.
 Принс, Тэйшон (род. 1980) — американский баскетболист.
 Принс, Фиби (1994—2010) — жертва кибербуллинга, американская школьница, самоубийство которой вызвало широкий общественный резонанс.
 Принс, Фэйт (род. 1957) — американская актриса и певица, лауреат премии «Тони».
 Принс, Харольд (1928—2019) — американский театральный продюсер и режиссёр.
 Принс, Шанель (род. 1990) — американская легкоатлетка, чемпион мира в помещении 2014 года.
 Принс, Эпифанни (род. 1988) — американская и российская баскетболистка.

См. также 
 Принц, Биргит (род. 1977) — немецкая футболистка, нападающая женского клуба «Франкфурт».